Otto Feld ist der Name folgender Personen:

* Otto Feld (Maler) (1860–1911), deutscher Maler
 Otto Feld (Archäologe) (1928–2011), deutscher Archäologe und Kunsthistoriker